Janspoort (Arnhem), een stadspoort in Arnhem
Janspoort (Haarlem), een stadspoort in Haarlem
Sint-Janspoort, een stadspoort in Den Bosch
Sint Janspoort (Roermond), een stadspoort in Roermond